Morrison kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Morrison
 Herbert Knowles Morrison
 John Laurence Morrison

Robotskapade auktorsförkortningar